Кристина Сергеевна Огаркова (6 мая 1999, Покровское, Бахмутский район, Донецкая область) — украинская и российская футболистка, полузащитница.

Биография 
Воспитанница молодёжных команд клуба «Дончанка-ЦПОР» (Донецк). Вызывалась в юношескую (до 15 лет) сборную Украины.

В 2014 году перебралась в Россию, где стала заниматься в Училище олимпийского резерва г. Звенигорода. Выступала за младшие команды училища в первом и втором дивизионах России, а также в чемпионате Московской области. В 2016 году в составе «Россиянки-УОР» заняла четвёртое место в первом дивизионе. В составе сборной Московской области стала серебряным призёром первенства России среди девушек (до 19 лет) 2017 года. В первых сезонах включалась в заявку как гражданка Украины, с 2017 года — как гражданка России.

В 2017 году выступала за главную команду «Россиянки» в высшей лиге России. Дебютный матч сыграла 8 августа 2017 года против «Енисея», заменив на 91-й минуте Татьяну Петрову. Всего за сезон сыграла 6 матчей в высшей лиге. Принимала участие в игре женской Лиги чемпионов против исландского «Стьярнана».

По состоянию на 2019 год выступает во второй лиге России за «СШ Можайск».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте wfpl.com.ua 

Футболистки Украины
Футболистки России
Игроки ЖФК «Россиянка»